Дунов се отнася за:

 Иван Бешков Дунов (1896-1945), български политик и министър
 Илия Бешков Дунов (1901-1958), български художник, писател и педагог

Вижте също 
 Дуно
 Дуново
 Дунум
 Дунония, келтско наименование на Видин при основаването му през III век пр.н.е.